Этти:

 Этти — жанр аниме или манги, включающий в себя сцены эротики, но не являющийся хентаем.

Фамилия 
  (род. 1927) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уэйкфилд Тринити» (1960).
 Этти, Карл (1825—1890) — австрийский химик немецкого происхождения.
  (ок. 1675—1734) — британский архитектор, ряд работ которого включён в список памятников архитектуры 1-й категории.
 Этти, Уильям (1787—1849) — английский живописец.
 Этти, Эда-Инес (род. 1981) — эстонская певица.
  (род. 1951) — нидерландская журналистка, литературный критик, лауреат премии «Золотая сова» за нехудожественное произведение (1997).

См. также 
 Эти